Хърши може да се отнася за:

 Хора
 Алфред Хърши (1908 – 1997), американски биолог
 Барбара Хърши (р. 1948), американска актриса

 Градове в Съединените щати
 Хърши (Небраска)
 Хърши (Пенсилвания)